Siebdrat ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Albert Siebdrat (1804–1876), deutscher Jurist
 Karl Wilhelm Siebdrat (1770–1834), deutscher Altphilologe und Rektor